Die U.S. Indoors 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Princeton, New Jersey. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 4. bis 11. März 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Princeton (New Jersey)